Occupazione giapponese 
 Occupazione giapponese dell'Indocina
 Occupazione giapponese di Kiska